Mata steht für:

 Mata (Rapper) (* 2000), polnischer Rapper
 Mata, eine Programmiersprache innerhalb der Statistik-Software Stata

Geografische Objekte:
 Mata (Castelo Branco), Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal
 Mata (Dianbai) (马踏镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Dianbai in der chinesischen Stadt Maoming
 Mata (Porqueres), ein Ortsteil von Porqueres im Gemeindeverband Pla de l’Estany in Spanien
 Mata (Rio Grande do Sul), Gemeinde in Brasilien
 Mata, Berg in Indien, siehe Mentok Kangri I
 West Mata, Vulkan im Pazifik

Mata ist der Familienname folgender Personen:
 Andrés Mata (1870–1931), venezolanischer Dichter, Schriftsteller und Journalist
 Andrés Mata (Gewichtheber) (* 1992), spanischer Gewichtheber
 Carlos Mata (1949–2008), spanischer Künstler
 Clinton Mata (* 1992), angolanischer Fußballspieler
 Crisanto Darío Mata Cova (1915–1998), venezolanischer Geistlicher, Erzbischof von Ciudad Bolívar
 Daya Mata (1914–2010), US-amerikanische Führerin einer Hindu-Organisation
 Djana Mata (* 1960), albanische Sportschützin
 Eduardo Mata (1942–1995), mexikanischer Dirigent und Komponist
 Edwin Mata (* 1970), ecuadorianischer Gewichtheber
 Enrique Mata (* 1985), spanischer Radrennfahrer
 Enrique de la Mata Gorostizaga (1933–1987), spanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Félix Mata (1951–2018), venezolanischer Sprinter
 Gabriel Mata (um 1949–2013), mexikanischer Fußballspieler
 Héctor Mata (* 1991), venezolanischer Volleyballspieler
 Inocência Mata (* 1957), Hochschullehrerin, Literaturwissenschaftlerin, Linguistin
 Jayme Mata (* 1982), arubanischer Judoka
 Jorge Mata (* 1970), spanischer Boxer
 José Caeiro da Mata (1877–1963), portugiesischer Jurist, Diplomat und Politiker
 Juan Mata (* 1988), spanischer Fußballspieler
 Juan Abelardo Mata Guevara (* 1946), nicaraguanischer Ordenspriester und römisch-katholischer Bischof
 Lucas Mata (* 1988), australischer Bobsportler
 Marcos Mata (* 1986), argentinischer Basketballspieler
 Martin Mata Cabello (* 1984), spanischer Radrennfahrer
 Mateo de la Mata Ponce de León († 1720), spanischer Jurist und Vizekönig von Peru
 Mauricio Mata (1939–2020), mexikanischer Bahnradsportler
 Melissa Mata (* 1980), costa-ricanische Schwimmerin
 Raimundo Possidônio Carrera da Mata (* 1954), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Koadjutorbischof von Bragança do Pará
 Roberto Enrique Mata Gálvez (* 1943), guatemaltekischer Militär und Diplomat
 Rodolfo Francisco Bobadilla Mata (1932–2019), guatemaltekischer Ordensgeistlicher, Bischof von Huehuetenango
 Roi Mata (16./17. Jh.), oberer Häuptling auf Vanuatu
 Teresa Galindo Mata (* 1970), mexikanische Beachvolleyballspielerin
 Vanessa da Mata (* 1976), brasilianische Musikerin und Songwriterin
 Vicente de la Mata (1918–1980), argentinischer Fußballspieler
 Víctor Sánchez Mata (* 1987), spanischer Fußballspieler
 Viliame Mata (* 1991), fidschianischer Rugbyspieler

MATA steht als Abkürzung für:
 Memphis Area Transit Authority, Nahverkehrsbetreiber in Memphis (Tennessee), siehe MATA Trolley

MaTA steht als Abkürzung für:
 Mathematisch-Technischer Assistent

Siehe auch:
 Mata Hari (1876–1917), niederländische Tänzerin, eigentlich Margaretha Geertruida Zelle
 Mata Atlântica
 Matta
 Matha

Abkürzung